

Cinema 
 The Black Hole - Il buco nero (The Black Hole) – film del 1979 diretto da Gary Nelson
 Black Hole – film del 2002 diretto da Jorgo Ognenovski

Letteratura 
 Black Hole – fumetto di Charles Burns pubblicato dal 1995 al 2005

Musica 
 Black Hole – singolo di Griff del 2021
 Black Hole – gruppo musicale doom metal italiano, attivo negli anni '80
 Black Hole – traccia dell'album A Little More Personal (Raw) di Lindsay Lohan del 2005
 Black Hole Recordings – etichetta discografica olandese

Televisione 
 Buco nero (Black Hole) – episodio della sesta stagione di Dr. House - Medical Division